MJF steht für:
 MJF Publicidade e Promoções, brasilianische Spieleragentur
 Madhesi Jana Adhikar Forum, Nepal, nepalesische politische Partei
 Maxwell Jacob Friedman, US-amerikanischer Wrestler (* 1996)
 Monterey Jazz Festival, US-amerikanisches Jazz-Festival
 Flughafen Mosjøen, Kjærstad (IATA-Code), Flughafen von Mosjøen in der Provinz Nordland im Helgeland

Abkürzung